Chaerophyllum nitidum är en flockblommig växtart som beskrevs av Göran Wahlenberg. Chaerophyllum nitidum ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
nitidum